Православная Русь

 Православная Русь — периодическое издание Русской православной церкви заграницей, издаваемое Свято-Троицким монастырём в Джорданвилле.
 Церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь» — ежегодный цикл церковно-общественных мероприятий, проходящий в городах России